10-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1970 () проводился в городе Калгари (провинция Альберта) c 23 по 28 февраля 1970 года. В провинции Альберта чемпионат проводился во 2-й раз, в городе Калгари — впервые.

В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (3-й раз в истории чемпионатов и 2-й раз подряд) команда, представлявшая провинцию Саскачеван (для команды, которую возглавляла скип Dorenda Schoenhals, это была 1-я победа в чемпионатах). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип Glenda Buhr), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Donna Clark).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на первое место, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

На этом чемпионате после кругового этапа первое место с 7 победами и 2 поражениями разделили три команды. Между ними вместо обычного тай-брейка были проведены, как этап плей-офф, два дополнительных матча по «неполной» олимпийской системе: сначала две команды, отобранные по жребию, сыграли между собой полуфинал, а затем победитель полуфинала встретился в финале с третьей командой.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в тай-брейк за 1—3-е места

Тай-брейк за 1—3-е места

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Rosters - STOH - Soudog's Curling History Site

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1970

1970
Спортивные соревнования в Калгари
Спорт в Канаде в 1970 году
Февраль 1970 года